Gminy w Czechach:
 Němčice – gmina w powiecie Domažlice
 Němčice – gmina w powiecie Kolín
 Němčice – gmina w powiecie Pardubice
 Němčice – gmina w powiecie Svitavy
 Němčice – gmina w powiecie Blansko
 Němčice – gmina w powiecie Kromieryż
 Němčice – gmina w powiecie Strakonice
 Němčice – gmina w powiecie Mladá Boleslav
 Němčice – gmina w powiecie Prachatice
 Horní Němčice – gmina w powiecie Jindřichův Hradec
 Němčice nad Hanou – gmina w powiecie Prościejów
 Velké Němčice – gmina w powiecie Brzecław